IFPI Dinamarca é uma empresa que representa as grandes ou pequenas gravadoras da Dinamarca. É também associada ao IFPI.

Ver também 
 Certificações de vendas de discos no mundo

Ligações externas 
 

Empresas da música
Membros da IFPI
Empresas da Dinamarca